Ausztria
Lajtakáta (1899-ig Gata, ném. Gattendorf), Burgenland

 Magyarország
Nagykáta, Pest megye
Nyírkáta (1955-ig Gebe), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szentlőrinckáta, Pest megye
Szentmártonkáta, Pest megye